Twenty Mile Creek oder Twentymile Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Twenty Mile Creek (Darr River), Nebenfluss des Darr River in Queensland
 Twenty Mile Creek (Norman River), Nebenfluss des Norman River in Queensland
 Twenty Mile Creek (Thomson River), Nebenfluss des Thomson River (Cooper Creek) in Queensland
 Twenty Mile Creek (Nullagine River), Nebenfluss des Nullagine River in Western Australia

in Kanada:
 Twenty Mile Creek (Lake Ontario), Zufluss des Ontariosees auf der Niagara-Halbinsel in Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Twentymile Creek (Lake Erie), Zufluss des Eriesees in Pennsylvania